Josep Maria Guix Sugranyes (Barcelona, 1911 - Reus, 1993), escriptor reusenc 
 Josep Maria Guix i Ferreres (Cardona, 1937 - Vic, 2009), sacerdot català
 Josep Maria Guix i Aguilar (Reus, 1967), compositor, professor, divulgador i gestor musical català